Vai (Kreta), een strand op Kreta
Vai (volk), een volk uit Liberia en Sierra Leone
Vai (taal), de taal gesproken door dat volk

Zie ook:
Vlaams Architectuurinstituut, afgekort als VAi
Steve Vai, Amerikaans gitarist